Biyanda steht für:
 Biyanda (Sprache)
 Biyanda (Volk)